Köminsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Köminsaari (ö i Äänekoski), Mellersta Finland, 
 Köminsaari (ö i Keuruu), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar